Jméno a příjmení Nemanja Nikolić má více nositelů:
 Nemanja Nikolić (1987) – maďarský fotbalista srbského původu
 Nemanja Nikolić (1988) – černohorský fotbalista
 Nemanja Nikolić (1992) – černohorský fotbalista
 Nemanja Nikolić (zpěvák) – srbský zpěvák